Каллиди́ка () — персонаж древнегреческой мифологии. 

Царица феспротов. Предложила Одиссею царскую власть. Он женился на ней (покинув Пенелопу), стал царём феспротов и нанёс поражения соседям — бригам, при этом Арес и Афина возглавляли армию Одиссея. Каллидика родила ему сына Полипета

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Балканы в древнегреческой мифологии
Одиссей